Сан-Кирико — может означать:

 Сан-Кирико-де-Бесора — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Кирико-дель-Вальес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония.
 Сан-Кирико-Нуово — коммуна в Италии, расположена в регионе Базиликата, подчиняется административному центру Потенца.
 Сан-Кирико-Рапаро — коммуна в Италии, располагается в регионе Базиликата, в провинции Потенца.

См. также